Дагана — топоним:

 Дагана — город в Сенегале.
 Дагана — город в Бутане.
 Дагана — дзонгхаг в Бутане.
  — департамент Хаджер-Ламис, Чад.